Râul Turcu se poate referi la:

 Râul Turcu, Bârsa
 Râul Turcu, Jolotca

Altele 
 Râul Turcel
 Râul Turcineasa
 Râul Turcinu Mare
 Râul Turcinu Mic
 Râul Turculețu
 Râul Turcului
 Pârâul Turcilor

Vezi și 
 Turcu (dezambiguizare)

 Râul Valea Turcului (dezambiguizare)

Toponime românești